Aaron Brown – giocatore di football americano statunitense
 Aaron Brown – velocista canadese
 Aaron Cottrel Brown – cestista statunitense con cittadinanza americo-verginiana